Лавро́в () — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 
 Лавров, Артём Александрович (1933—2011) — советский и российский тренер по боксу.

Б

В 
 Лавров, Валентин Викторович (род. 1935) — писатель, автор детективов.
 
 
 
 Лавров, Вукол Михайлович (1852—1912) — русский журналист и переводчик.

Г 
 Лавров, Герман Николаевич (1929—1995) — кинооператор и кинорежиссёр.
 Лавров, Георгий Дмитриевич (1895—1991) — российский и советский скульптор.
 Лавров, Георгий Иванович (1889—1917) — русский военный лётчик, герой Первой мировой войны.

Д

И 
 
 
 Лавров, Илья Михайлович (1917—1982) — русский советский писатель и литературовед, актёр.
 Лавров, Иннокентий (1736—1804) — архимандрит православного Спасо-Прилуцкого монастыря.

К 
 Лавров, Кирилл Юрьевич (1925—2007) — советский и российский актёр.

Л 
 Лавров, Лев Николаевич (1933—1994) — советский и российский конструктор и организатор производства ракетно-космической техники.

М 
 Лавров, Митрофан Иванович (1840—1907) — актёр, драматург, поэт.

Н

О

П

С 
 Лавров, Святослав Сергеевич (1923—2004) — российский математик.
 
 Лавров, Степан Нилович (1842 — 1918) — русский военный деятель, генерал от кавалерии (1917), военный преподаватель.

Ф

Ю 
 Лавров, Юрий Сергеевич (1905—1980) — советский актёр, народный артист СССР.

Я 
 Лавров, Яков Иванович (1914—1944) — Герой Советского Союза.

Двойные фамилии 
 Лавров-Платонов, Александр Фёдорович (в монашестве Алексий; 1829—1890) — епископ Православной российской церкви, архиепископ Литовский и Виленский, богослов.
 Лаврова-Берг, Марина Давыдовна (1897—1942) — советский астроном.

Населённые пункты

Россия 
 Лавров — хутор в Нижнедевицком районе Воронежской области.
 Лавров — разъезд в Каменском районе Ростовской области.

Украина 
 Лавров — село в Луцком районе Волынской области.
 Лавров — село в Старосамборском районе Львовской области.

Другое 
 (2354) Лавров — астероид.

См. также 
 
 
 
 
 Лаврова Балка

Примечания